Name může být:

 .name – internetová doména
 Name (píseň) – píseň skupiny The Goo Goo Dolls
 Billy Name (1940–2016) – americký fotograf